

Gens

Barthélémy Étienne Parant 
Jean-Baptiste Parant
Jean-Luc Parant
Narcisse Parant
Philippe Parant
Titi Parant

Entreprises
Doriot, Flandrin & Parant
Forrester-Parant Productions